Річки:
 Піщана — річка, притока Самари
 Піщана — річка, притока Осколу
 Піщана — річка в Республіці Алтай і Алтайському краї Росії, ліва притока Обі
 Піщана — річка в Криму.

Села:
 Піщана — Київська область, Білоцерківський район
 Піщана — Одеська область, Балтський район
 Піщана — Черкаська область, Тальнівський район

Див. також 
 Піщане
 Піщаний
 Песчана